Jungfrusund kan avse:

 Jungfrusund, Ekerö kommun – en ort i Ekerö kommun, Sverige
 Jungfrusund, Kimitoön – ett sund i Kimitoöns kommun, Finland
 Jungfrusunds flygstation – en rysk flygstation vid Jungfrusund på Söderlångviks ägor
 Anfallet i Jungfrusund – en sjöstrid mellan svenska och ryska fartyg under Finska kriget 1808
 Jungfrun på Jungfrusund – en svensk långfilm från 1949